Jméno a příjmení Václav Bláha nosí více osobností:

 Václav Bláha (ovocnář) (1889–1975) – český ovocnář a šlechtitel v Libovicích
 Václav Bláha (trumpetista) (1901–1959) – český hudební skladatel a trumpetista
 Václav Bláha (grafik) (1922–2021) – český grafik, typograf, ilustrátor a malíř
 Václav Bláha (výtvarník) (* 1949) – český akademický malíř – grafik, ilustrátor a typograf, syn předchozího
 Václav Bláha (zpěvák) (* 1976) – český hudebník – zpěvák a kytarista, člen kapely Divokej Bill